Верти́нский (Верти́нская) — фамилия. Известные носители:

Вертинский 
 Вертинский, Александр Николаевич (1889—1957) — русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец. 
 Вертинский, Алексей Сергеевич (род. 1956) — украинский актёр.
 Вертинский, Анатолий Ильич (1931—2022) — белорусский советский поэт.
 Вертинский, Иродион Яковлевич (1787—1849) — переводчик, издатель, поэт.



Телесериал 
 «Вертинский» — российский телесериал 2021 года об артисте Александром Вертинском.